Двена́дцать:

 Двенадцать — название натурального числа 12.
 «Двенадцать» — поэма Александра Блока.
 «Двенадцать» — балет Бориса Тищенко.
 «Двенадцать» — фильм-драма Джоэла Шумахера по одноимённому роману Ника Макдоннелла (США, 2010).

См. также 
 12 (значения)
 Двенадцать месяцев (значения)
 Двенадцать стульев (значения)